Een bijzondere vorm van modelvorming
 Een bijzondere vorm van modelleren van 3D-computergraphics
 Specifiek Metamodel (neurolinguïstisch programmeren) 
 Specifieke referentie-modellen in de enterprise-architectuur, bv. de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur